{{Карточка университета
 |название             = ''Университет Квебека в Оттаве (Гатино)' |сокращение           = УКО
 |эмблема              = 
 |изображение          = 
 |оригинал             = Université du Québec en Outaouais
 |междуназвание        = 
 |прежнее              = 
 |девиз                = 
 |основан              = 1971
 |закрыт               = 
 |реорганизован        = 
 |год реорганизации    = 
 |тип                  = публичный
 |наименование должности =Ректор
 |фио должности        = Жан Вальянкур
 |президент            = 
 |научный руководитель = 
 |студенты             = 6000
 |иностранные студенты = 
 |специалитет          = 
 |бакалавриат          = 75 программ
 |магистратура         = 31 программа
 |аспирантура          = 
 |докторантура         = 
 |доктора              = 
 |профессоры           = 
 |преподаватели        = 175 лекторов на полную занятость, 350 на неполный рабочий день
 |расположение         = Гатино  Квебек, 
 |кампус               = 
 |адрес                = 
 |сайт                 = http://www.uqo.ca/
 |награды              = 
 |lat_dir = N |lat_deg = 45 |lat_min = 25 |lat_sec = 20.04
 |lon_dir = W |lon_deg = 75 |lon_min = 44 |lon_sec = 20.20
 |CoordScale          =  
 |edu_region          =  
}}Университет Квебека в Оттаве (Гатино)'''* — публичный университет в городе Гатино, Квебек, Канада, является структурным подразделением Университета Квебека.

Термин «Оттава» (Outaouais) в названии университета обозначает не город Оттаву, а название округа Оттава провинции Квебек, где ранее располагались три бывших отдельных города: Гатино, Элмер и Халл, ныне слитые в один город Гатино. Происхождение от французского названия реки Оттава.

История 
Университетские программы начали проводиться с 1971 года в Университетском центре в Оттаве. В 1981 году, во время правления Рене Левека из Квебекской партии, центр получил звание университета.

До 2002 года Университет назывался Университетом Квебека в Халле, имя было изменено после слияния городов Квебек, Гатино, Элмер, Массон-Анже и Букингем в новый город Гатино. Новое имя отражало административный район, в котором находится университет.

Каждый год занятия в УКО посещают около 6000 студентов. С момента основания университет выдал более 27000 дипломов.

Кампусы 
 Кампус Гатино — 283, бульвар Александр-Таше, Халл
 Павильон «Александр Таше» — 283, бульвар Александр-Таше, Халл
 Павильон «Люсьен Бро» — 101, rue Saint-Jean-Bosco, сектор Гатино, Гатино
 Кампус «Сен-Жером» — 5, rue Saint-Joseph , Сен-Жером

Время занятий 
Обычно университет открыт 24 часа сутки, особенно в последние недели семестра. Конечно университет закрыт во время праздников. Осенний семестр начинается начале сентября и заканчивается в конце декабря. Зимний семестр начинается в начале января и заканчивается в конце апреля. Весенний семестр зависит от выбранного курса — некоторые заканчиваются конце мая, некоторые продолжаются до конца июля. Летних курсов намного меньше ввиду их малой востребованности.

Англоязычные программы 
Несмотря на что университет является франкофоным, он предлагает магистерские бизнес-программы на английском, и менеджмент проектов на английском и французском языках, как и другие франкофоные университеты в Квебеке.

Учётные записи студентов в интернете 

Каждый студент имеет учётную запись в интернете, которая даёт доступ к электронной почте, расписанию, оценкам, список необходимых курсов, цены на плату за образование и многое другое. Более того, студент также может создать себе отдельную учётную запись в библиотеке и запросить себе тысячи и тысячи документов, включая газетные статьи, книги, аудиодокументы или научные журналы. Когда запрашиваемого документа нет в библиотеке университета, студенты могут заказать их, даже если они находятся в другой стране.

Студенческая забастовка 2005 года 
Во время забастовки 200 000 студентов в Квебеке в 2005 году к ним присоединились и студенты УКО, не посещавшие занятия 3 недели — с 14 марта по 7 апреля. Забастовка была организована после того, как правительство провинции урезало стипендиальные фонды на 103 миллиона долларов и превратило эти деньги в займы.

Ссылки 
 http://www.uqo.ca/ - (фр.) официальный сайт университета
 http://www.reel-radio.fm/ - (фр.) сайт радиостанции университета

Университеты Квебека
Квебека в Труа-Ривьере
Образование в Гатино